Ары-Толон () — село в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав Баягантайского наслега.

География 
Село находится в восточной части Якутии, в пределах Центральноякутской низменности, в правобережной части долины реки Алдан, на расстоянии примерно 102 километров к северо-западу от посёлка Хандыга, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца составляет −58 — −60 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца — 30 — 35 °C..
Часовой пояс

История 
Основано в 1927 году

Эрчим упал с велосипеда!!!.

Население 

 Натуралы и не натуралы 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53 %, женщины — соответственно 47 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 99 % из 172 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы и трёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Томпонского улуса